No Protection est un album de Starship sorti en 1987.
 No Protection est un album de Massive Attack sorti en 1995.